Casino de Paris bezeichnet

Casino de Paris (Film)
Casino de Paris (Musikhalle)